Мельница — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. Административный центр Турбинного сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня Мельница находится на юге восточного берега озера Боровно, в 19 км к югу от города Окуловка.

Деревня Мельница расположена на Валдайской возвышенности, на территории северной части Валдайского национального парка.

На юге к деревне Мельница примыкает деревня Авдеево, а на северо-западе — деревня Загубье.

Население 
В 2002 — 98.

История 
В 1773—1927 деревня Мельница находилась в Валдайском уезде Новгородской губернии. С начала XIX века до 1918 и в 1919—1924 относилась к Боровенской волости Валдайского уезда.

Деревня Мельница отмечена на картах 1788, 1826—1840.

В 1908 в деревне Мельница было 34 двора с 52 домами и населением 168 человек. Имелись водная мельница, винная лавка, 2 частных лавки и амбулатория.

В 1918—1927 существовал Мельницкий сельсовет.

В 1927 Мельницкий сельсовет вошёл в состав образованного Угловского района, был переименован в Боровенский сельсовет.

В 1932 Боровенский сельсовет передан из ликвидированного Угловского района в Окуловский район, в 1939 переименован в Турбинный сельсовет.

В 1973 деревня Мельница становится центром Турбинного сельсовета.

Экономика 
 СПК «Русь».

Социальная сфера 
В деревне с 2007 года открыт новый фельдшерско-акушерский пункт, есть школа.

Общественные организации 
 С 1999 года есть общественная организация «Клуб друзей Валдайского национального парка „Боровно“».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Окуловского района